

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martl“ beginnt.

Martl 



 Märtl, Claudia (* 1954), deutsche Historikerin
 Martl, Toni (1916–1999), deutscher Komponist

Martla 
 Martland, Digby (* 1942), britischer Automobilrennfahrer
 Martland, Steve (1954–2013), englischer Komponist

Martle 
 Martlew, Mary (1919–1989), britisch-schweizerische Schauspielerin

Martlm 
 Martlmüller, Gustl (* 1936), deutscher Holzunternehmer

Martlr 
 Martlreiter, Hermann (* 1954), deutscher Jazzmusiker